Ктуви́м ( — «писания») — третий и заключительный раздел иудейского Священного Писания — Танаха. Известен также под греческим названием Агио́графы ( «святой» +  — «писание») или просто Графии. Впервые разделение еврейской Библии на три части (Тора, или Закон, Каббала, или откровение святых пророков, и Агиографы, слова святости) сделано в трактате «Соферим», относящемся к VIII веку.

В состав Ктувим входит поэтичные Псалмы Давида ( теxили́м — «хваления»), более известные под пришедшим из греческого языка названием Псалмы. Также, в этот раздел Танаха помещены и наполненные глубоким нравственно-философским содержанием: Книга Екклесиаста ( кохелет), Книга Притчей Соломоновых ( мишлей), Песнь песней Соломона ( шир xа-шири́м). Авторство этих книг традиционно приписывается Соломону (Шломо). Кроме того, в Ктувим входят книги: Книга пророка Даниила ( даниэль), Книга Руфь ( рут), Книга Есфирь ( эстер) и ещё целый ряд книг.

Список книг, входящих в Ктувим 
Подгруппа I. Три поэтические книги (Сифрей Эмет)
 1. Теxилим — תהלים — Псалтирь
 2. Мишлей — משלי — Притчи
 3. Ийов — איוב — Книга Иова

Подгруппа II. Пять Свитков (Хамеш Мегилот). В синагогальном богослужении каждый из них прочитывается в определённые дни года.
 4. Шир ха-ширим — שיר השירים — Песнь Песней (Песах)
 5. Рут — רות — Книга Руфь (Шавуот)
 6. Эйха — איכה — Плач Иеремии (название — по первому слову книги, девятое ава)
 7. Коxелет — קהלת — Книга Екклесиаста (Суккот)
 8. Эстер — אסתר — Книга Есфири (Пурим)

Подгруппа III. Другие исторические книги
 9. Даниэль — דניאל — Книга пророка Даниила
 10. Эзра — עזרא — включает в себя Книга Ездры и Книга Неемии
 11. Диврей ха-йами́м — דברי הימים — Книги Паралипоменон

Главный отличительный признак книг третьего раздела Танаха — то, что они написаны, собраны и включены в канон позднее остальных книг, так что окончательная канонизация и заключительная редакция Ктувим, как целого, может быть отнесена к II в. до н. э. — I веку н. э. В греческом переводе Ветхого Завета (Септуагинта) Агиографы не составляют особого отдела, а размещены согласно содержанию между другими книгами. Так, Книга Руфь, Паралипоменон, Книга Ездры, Книга Неемии и Книга Есфирь находятся между историческими книгами; Плач Иеремии и Книга пророка Даниила — между Книгами Пророков и т. д. Этого порядка придерживается и Вульгата, и Библия Лютера.

Примечания

Ссылки 
 
 

Слова и фразы на иврите